Эдмон Юге (; 19 июня 1863, Ле-Блан — 21 марта 1948, Париж) — французский романист и лексикограф; с 1901 года являлся профессором грамматики и филологии в университете Кан-Нормандия, а в 1923 году стал профессором по истории французского языка в Париже. Известен благодаря своему семитомному сочинению «Dictionnaire de la langue française du XVIe siècle», выходившему в столице Франции в период с 1925 по 1967 год.

Биография 
Эдмон Юге родился 19 июня 1863 года в коммуне Ле-Блан департамента Эндр. Эдмон учился в местной нормальной школе (École Normale) и получил диплом (агреже) в 1887 году — после чего он стал работать учителем в средних школах в Шатору и Париже. В 1894 году он опубликовал во французской столице две работы: о синтаксисе Франсуа Рабле и о сочинениях Жака Амио. В результате он стал кандидатом наук (maître de conférences) и в 1901 году получил позицию профессора грамматики и филологии в университете города Кан. В 1910 году Юге защитил диссертацию по истории французского языка в Парижском университете; с 1921 года он состоял экстраординарным профессором, а с 1923 — полным (ординарным) профессором. Известен благодаря своему сочинению «Dictionnaire de la langue française du XVIe siècle», выходившему в Париже в семи томах в период с 1925 по 1967 год. Кавалер ордена Почётного легиона (1914).

Работы 
 (Hrsg.) Henri Estienne, La prévalence du langage françois, Paris 1896.
 Les métaphores et les comparaisons dans l’oeuvre de Victor Hugo. Le sens de la forme dans les métaphores de Victor Hugo ; La couleur, la lumière et l’ombre dans les métaphores de Victor Hugo, 2 Bde., Paris 1904/1905.
 Petit glossaire des classiques français du dix-septième siècle contenant les mots et locutions qui ont vieilli ou dont le sens s’est modifié, Paris 1907
 Le Langage figuré au seizième siècle, Paris 1933.
 L'évolution du sens des mots depuis le XVIe siècle, Genf 1934, 1967.
 Mots disparus ou vieillis depuis le XVIe siècle, Genf 1935, 1967.

Примечания

Литература 
 Dictionnaire de biographie française s.v.
 Mélanges de philologie et d’histoire littéraire offerts à Edmond Huguet, Paris 1940.

Ссылки 
 

Лексикографы Франции